Gries steht für:

 grober Sand
 flaches, sandiges Ufer 
 Platz am Ufer eines Flusses, an dem geflößtes Holz gesammelt wird 
 Gries (Familienname) – dort zu Namensträgern
 Wagen- und Automobilfabrik Franz Gries & Co., deutscher Automobilhersteller

Gries heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:

 Gries (Pfalz), Ortsgemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz, D
 Gries am Brenner, Gemeinde im Wipptal, Tirol, A
 Gries im Sellrain, Gemeinde im Sellraintal, Tirol
 Gries (Bas-Rhin), Gemeinde in der Region Elsass, Frankreich

Orte, Gemeindeteile:
 Gries (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern, D
 Gries (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gries (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gries (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gries (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Gries (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gries (Mistelgau), Ortsteil der Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Gries (Stadtamhof), Ortsteil des Regensburger Stadtbezirks Stadtamhof, Bayern
 Gries (Übersee), Ortsteil der Gemeinde Übersee (Chiemgau), Landkreis Traunstein, Bayern
 Gries (Wilhelmsthal), Ortsteil der Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern
 Gries (Winzer), Ortsteil der Gemeinde Winzer (Niederbayern), Landkreis Deggendorf, Bayern
 Gries an der Malta, Stadtquartier von Gmünd in Kärnten, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten, A
 Gries (Gemeinde Greifenburg), Ortschaft von Greifenburg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Gries (Gemeinde Malta), Ortschaft von Malta (Kärnten), Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Gries (Gemeinde Rennweg), Ortschaft von Rennweg am Katschberg, Bezirk Spittal der Drau, Kärnten
 Gries (Gemeinde Wolfsberg), Katastralgemeinde von Wolfsberg (Kärnten), Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Gries (Wolfsberg), Stadtteil von Wolfsberg (Kärnten), Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Gries (Gemeinde Mank), Ortschaft von Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Gries (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Gries (Gemeinde Senftenberg), Ortsteil von Senftenberg (Niederösterreich), Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Gries (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen an der Leys, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Gries (Gemeinde Frankenmarkt), Ortschaft von Frankenmarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Gries (Gemeinde Neuhofen), Katastralgemeinde von Neuhofen an der Krems, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Gries (Gemeinde Pram), Ortschaft von Pram (Oberösterreich), Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Gries (Gemeinde St. Lorenz), Ortsteil von St. Lorenz (Oberösterreich), Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Gries (Gemeinde Sankt Marien), Ortsteil von Sankt Marien, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Gries (Gemeinde Scharnstein), Ort bei Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Gries (Gemeinde Schwand), Ortschaft von Schwand im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Gries (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft von Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Gries (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft von Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Gries (Gemeinde Bruck), Katastralgemeinde von Bruck an der Großglocknerstraße, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Gries (Gemeinde Zederhaus), Ortsteil von Zederhaus, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Gries (Hallein), Stadtteil von Hallein, Bezirk Hallein, Salzburg
 Gries (Graz), 5. Stadtbezirk von Graz, Steiermark
 Gries (Gemeinde Mureck), Ortsteil von Mureck, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Gries (Gemeinde Itter), Ort bei Itter (Tirol) im Brixental, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Gries (Gemeinde Lermoos), Ortsteil von Lermoos, Bezirk Reutte, Tirol
 Gries im Pinzgau, Ortschaft von Bruck an der Großglocknerstraße, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Gries im Sulztal, Ortschaft von Längenfeld, Bezirk Imst, Tirol
 Gries (Gemeinde Virgen), Ort bei Virgen, Bezirk Lienz, Tirol
 Gries-Quirein, Stadtviertel von Bozen, Südtirol, I

sowie:

 Abtei Muri-Gries, Benediktinerabtei in Bozen, Italien
 Windpark Gries auf dem Griespass
 Griespass (Passo del Gries), ein Saumpass über den südlichen Alpenhauptkamm

Siehe auch:

 Grieß (Begriffsklärung)
 Gris
 Kries (Begriffsklärung)
 Grease